Dejan Lazarević (voetballer), Sloveens voetballer
Dejan Lazarević (zanger), Bosnisch zanger